Одиннадцатый Чемпионат Молодёжной хоккейной лиги начался 3 сентября 2019 года и должен был завершиться в апреле 2020 года. Победителем регулярного чемпионата стал СКА-1946.

Клубы 
{| class="wikitable"
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Город
! style="background:white; text-align:center; width:23%" | Арена (вместимость)
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | Основан
! style="background:white; text-align:center; width:5%" | в МХЛ
! style="background:white; text-align:center; width:12%" | Партнёрская команда
! style="background:white; text-align:center; width:15%" | Главный тренер
|-
! style="background:navy; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Западная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Алмаз
|  Череповец| Ледовый дворец (6 064)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Северсталь
| Евгений Ставровский
|-
| Амурские тигры|  Хабаровск
| Платинум Арена (7 100)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Амур
| Юрий Фимин
|-
| СМО МХК Атлант |  Мытищи
| Арена Мытищи (7 114)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Андрей Лунёв
|-
| ХК Капитан|  Ступино
| ЛДС им. В. М. Боброва (1 800)
| align=center | 1999
| align=center | 2011
| align=center | ХК Сочи
| Дмитрий Гоголев
|-
| Красная армия|  Москва
| ЛДС ЦСКА (5 600)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | ЦСКА
| Ринат Хасанов
|-
| Крылья Советов|  Москва
| УДС Крылья Советов (5 500)
| align=center | 1947
| align=center | 2016
| align=center |
| Александр Трофимов
|-
| ОЭРДЖИ Юниор|  Пекин
| СК Дмитров (2 200)
| align=center | 2019
| align=center | 2019
| align=center | ОРДЖИ (ВХЛ)
| Евгений Есаулов
|-
| Локо|  Ярославль
| МФСК Локомотив (1 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Локомотив
| Игорь Меляков
|-
| МХК Динамо Мск|  Москва
| СК Юбилейный (Тверь) (2 000)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Динамо Мск
| Ярослав Люзенков 
|-
| МХК Динамо СПб|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (1 700)
| align=center | 2013
| align=center | 2013
| align=center | Динамо СПб (ВХЛ)
| Сергей Орешкин
|-
| МХК Спартак|  Москва
| Парк Легенд (малая арена) (2 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Спартак
| Владимир Тюриков
|-
| Русские витязи|  Чехов
| ЛХЦ Витязь (3 300)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Витязь
| Вячеслав Долишня
|-
| СКА-1946|  Санкт-Петербург
| СК Хоккейный город (1 528)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | СКА
| Лев Бердичевский
|-
| СКА-Варяги|  Санкт-Петербург
| СК Юбилейный (малая арена) (1 700)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | СКА
| Юрий Добрышкин
|-
| Тайфун|  Приморский край
| Фетисов Арена (5915)
| align=center | 2016
| align=center | 2016
| align=center | Адмирал
| Игорь Гаврилов
|-
| ХК Рига|  Рига
| Inbox.lv (2 000)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Динамо Р
| Роналдс Озолиньш
|-
| Сахалинские акулы|  Южно-Сахалинск
| Арена Сити (1 200)
| align=center | 2013
| align=center |
| align=center |
| Сергей Бажухин
|-
! style="background:red; text-align:center" colspan=8 | <font color=white> Восточная конференция
|-style="background: #ffffff;"
|-
| Авто|  Екатеринбург
| КРК Уралец (5 570)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Автомобилист
| Виталий Соловьёв
|-
| Алтай У-К|  Усть-Каменогорск
| ДС им. Бориса Александрова (4 400)
| align=center | 2015
| align=center | 2016
| align=center | Торпедо У-К (ВХЛ)
| Виктор Богатырёв
|-
| Белые медведи|  Челябинск
| Арена Трактор (7 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Трактор
| Максим Смельницкий
|-
| Ирбис|  Казань
| Татнефть Арена (9 300)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Ак Барс
| Андрей Макаров
|-
| Кузнецкие медведи|  Новокузнецк
| ДС Кузнецких Металлургов (7 533)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Нк (ВХЛ)
| Александр Китов
|-
| Ладья|  Тольятти
| Лада-Арена (6 100)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Лада
| Алексей Алексеев
|-
| Мамонты Югры|  Ханты-Мансийск
| Ледовый дворец спорта (2 000)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Югра
| Дмитрий Бурлуцкий
|-
| Омские ястребы|  Омск
| Хоккейная академия «Авангард» (1 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Авангард
| Юрий Панов
|-
| Реактор|  Нижнекамск
| Нефтехим Арена (5 500)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Нефтехимик
| Вячеслав Касаткин
|-
| Сарматы|  Оренбург
| ЛД Звёздный (2 500)
| align=center | 2015
| align=center | 2015
| align=center | Южный Урал (ВХЛ)
| Олег Савчук
|-
| Сибирские снайперы|  Новосибирск
| ЛДС Сибирь (7 400)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Сибирь
| Ярослав Люзенков
|-
| Снежные барсы|  Нур-Султан
| Барыс Арена (11 626)
| align=center | 2011
| align=center | 2011
| align=center | Барыс
| Сергей Старыгин
|-
| Спутник Ал|  Альметьевск
| ДС Юбилейный (2 200)
| align=center | 2011
| align=center | 2016
| align=center | Нефтяник Ал (ВХЛ)
| Эдуард Дмитриев
|-
| Стальные лисы|  Магнитогорск
| Арена Металлург (7 700)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Металлург Мг
| Дмитрий Стулов
|-
| Толпар|  Уфа
| Ледовый дворец спорта (3 501)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Салават Юлаев
| Алик Гареев
|-
| Тюменский легион|  Тюмень
| Дворец спорта (3 346)
| align=center | 2010
| align=center | 2010
| align=center | Рубин (ВХЛ)
| Владимир Гусев
|-
| Чайка'|  Нижний Новгород
| ДС им. В. С. Коноваленко (4 200)
| align=center | 2009
| align=center | 2009
| align=center | Торпедо НН
| Воеводин Николай
|-
|}

Регулярный чемпионат
Турнирная таблица

Примечание
  М — место в конференции, И — игр, В — выигрышей, ВО — выигрышей в овертайме, ВБ — выигрышей по буллитам, ПБ — поражений по буллитам, ПО — поражений в овертайме, П — поражений, Ш — забитые-пропущенные шайбы, О — очков

Статистика игроков

Полевые игроки 
В этой таблице указаны лучшие бомбардиры, отсортированные по количеству набранных очков, затем по количеству забитых голов.

Вратари 
В этой таблице указаны лучшие вратари, отсортированные по среднему количеству пропущенных шайб (коэффициент надёжности).

Плей-офф

Досрочное завершение 
В связи с досрочным завершением турнира из-за пандемии коронавируса в России МХЛ приняла решение не определять обладателя Кубка Харламова. Все восемь команд, прошедших в 1/4 финала плей-офф второго этапа, занимают технически единое место 1-8 (без соответствующих правовых последствий для клубов МХЛ):
 «Белые медведи» (Челябинск)
 «Ирбис» (Казань)
 «Красная армия» (Москва)
 «Локо» (Ярославль)
 «МХК Динамо СПб» (Санкт-Петербург)
 «Омские ястребы» (Омск)
 «СКА-1946» (Санкт-Петербург)
 «Толпар» (Уфа)
Места с 9 по 34 распределены по спортивному принципу среди остальных команд в соответствии с регламентом МХЛ.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт МХЛ

Молодёжная хоккейная лига